Venezianisches Haus steht für:

 Venezianisches Haus (Dresden)
 Venezianisches Haus (Piran)